Salomies est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1893-1973), archevêque finlandais
 (1922/23-1987), diplomate et ambassadeur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois